2 miejscowości w Polsce: 
 Zemsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew 
 Zemsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Granowo